Александр Диомидович Родионов (годы жизни не известны) — российский яхтсмен и конструктор яхт. Входил в олимпийскую сборную России, бронзовый призёр Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме в парусном спорте в командной гонке (класс «10 метров»).

В экипаж «Галлии II» кроме него входили: Эспер Белосельский, Эрнест Браше, Николай Пушницкий, Филип Штраух, Иосиф Шомакер и Карл Линдхолм.  Владелец яхты: Александр Вышнеградский.

Родионов А. Д. был членом Санкт-Петербургского речного яхт-клуба.
По его чертежам в мастерской клуба были построены крупные яхты — шхуна «Забава» (30 т) и тендер «Нырок» (10 т). Эти яхты были хорошими ходоками и несколько лет не уступали импортным судам.

Родионов в 1868 году стал первым обладателем звания лучшего гребца клуба.

Командуя шхуной "Забава", Родионов А. Д. побеждал в маршрутных гонках на 66 и 100 миль в 1877—1878 годах.

Примечания

Ссылки 
 
 Александр Родионов Профиль на официальном сайте WS
 

Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1912 года
Яхтсмены России (по 1917)
Конструкторы парусных яхт